Бли́стер:

 Блистерная упаковка — тип упаковки. Например, для мелкой электроники или таблеток.
 Выпуклый обтекаемый иллюминатор, обзорный купол (иногда с турелью), позволяющий размещённому внутри наблюдателю иметь широкий обзор; находит применение, в частности, в авиации и подводных исследованиях.
 Блистер — выступающий из корпуса транспортного средства обтекатель или защитный кожух какого-либо прибора.
 Противоторпедный буль — в западной литературе иногда именуется «противоторпедный блистер».
 Блистер — название вида паруса, а именно асимметричного спинакера.

Примечания